Ravnje (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo
Ravnje (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana